Список эпизодов телесериала «Новый агент Макгайвер», премьера которого состоялась на канале CBS 23 сентября 2016 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2016 - 2017)

Сезон 2 (2017 - 2018)

Сезон 3 (2018 - 2019)

Сезон 4 (2020)

Сезон 5 (2020 - 2021)

Примечания

Ссылки 

Новый агент Макгайвер